Nöttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nöttjärnarna, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Nöttjärnarna (västra), sjö i Arvika kommun, 
Nöttjärnarna (mellersta), sjö i Arvika kommun, 
Nöttjärnarna (östra), sjö i Arvika kommun, 
Nöttjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Nöttjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Nöttjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Nöttjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (9,16 ha)
Lill-Nöttjärnen, sjö i Bergs kommun, 
Nöttjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (11,2 ha)
Nöttjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (9,64 ha)
Stor-Nöttjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (20,4 ha)
Nöttjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (12,4 ha)
Nöttjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Stor-Nöttjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Nöttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Nöttjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Nöttjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (3,71 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn